

Pessoas
Airton Daré (1978), piloto brasileiro de automobilismo 
Airton Ferreira da Silva (1934 - 2012), ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro
Aírton Ribeiro Santos (1990), futebolista brasileiro que atua como zagueiro ou volante
Ayrton Senna da Silva (1960 - 1994), ex-piloto brasileiro que atuava na Fórmula 1
Ayrton Xerez (1946), político brasileiro

Ver também
  Ayrton Senna
 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes